Władysław Kubiak (1925–1998) – polski archeolog, arabista
 Władysław Kubiak (ur. 1955) – polski działacz społeczny, nauczyciel